Гил:

 Гил, Дэниел (род. 1982) — австралийский боксёр-профессионал.
 Гил, Луис (род. 1993) — американский футболист.
 Гил, Селден (1877—1947) — американский художник.

См. также